A areia é uma rocha sedimentar não consolidada. 

Areia - material de origem mineral resultante da desagregação de rochas siliciosas, graníticas ou argilosas pela ação dos agentes da erosão
Miguel Alexandre Areias Lopes - futebolista português

Localidades 

Areias (São José)
Areias (São Paulo)
Areias (Recife)

Freguesias
Areias (Barcelos)
Areias (Ferreira do Zêzere)
Areias (Santo Tirso)
São João de Areias

Desambiguação